Bogata több romániai település neve:

 Bogata, Bákó megye 
 Bogata, Călărași megye
 Bogátpuszta, Kolozs megye
 Marosbogát, Maros megye
 Bogata, Suceava megye